Les épreuves de tennis aux Jeux olympiques intercalaires de 1906 d'Athènes, non reconnus par le Comité international olympique, se déroulent du 23 au  au sein de l'Athens Lawn Tennis Club sur des courts en terre battue.

Faits marquants 
Max Decugis remporte la finale 3 sets à 1. La finale du double s'est jouée en 5 sets, les deux derniers sets 6-0, 6-0.

Podiums

Tableau des médailles

Simple messieurs

Double messieurs

Simple dames

Double mixte

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Jeux olympiques

Liens externes 
  Page olympique du site de la Fédération internationale de tennis
  Site officiel du Comité international olympique